

Спрінгтаун — місто, штат Арканзас
 Спрінгтаун — місто, штат Техас